Весковато може да се отнася за:

 Весковато, село и община в северна Италия, регион Ломбардия, провинция Кремона
 Весковато, село и община във Франция, регион Корсика, департамент От Корс